Wrona (ang. Crow) – fiński film dokumentalny wyprodukowany w 2004 roku. Film jest pozbawiony komentarza, lecz odznaczając się wyjątkową urodą zdjęcia niosą jasny przekaz.

Opowieść o samotnej wronie, której wraz z nadejściem zimy coraz trudniej znaleźć pożywienie. Z niedostatku pożywienia wrona musi lecieć do pobliskiego miasta. Ptak przylatuje tam o świcie. Przysiadując na dachach, kominach i drzewach uważnie obserwuje otoczenie. Wypatruje odpadków, ale szybko się rozczarowuje.

Fińskie filmy z 2004 roku
Fińskie filmy dokumentalne